Lijst van vliegtuigtypen (A-B)
 Lijst van vliegtuigtypen (C-D)
 Lijst van vliegtuigtypen (E-H)
 Lijst van vliegtuigtypen (I-M)
 Lijst van vliegtuigtypen (N-S)
 Lijst van vliegtuigtypen (T-Z)